Пеньярандилья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,73 км². Население — 234 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки